Biografies:
Benoni Beheyt (1940), ciclista belga

 Geografia:
Benoni, ciutat de Gauteng, a Sud-àfrica

 Escacs:
Defensa Benoni
Defensa franco Benoni